Jean Bertrand peut désigner :
 Jean Bertrand (1482-1560), cardinal français, archevêque de Sens ;
 Jean Bertrand (1708-1777), agronome suisse ;
 Jean Bertrand (1809-1869), maire de Vitry-le-François ;
 Jean Bertrand, ingénieur du son français ;
 Jean Bertrand (1916-1983), député communiste de Meurthe-et-Moselle de 1967 à 1968 ;
 Jean Bertrand (1928-2008), écrivain français.

Personnalité utilisant un pseudonyme